Azraël heeft meerdere betekenissen:

Een aartsengel uit de Koran en het Bijbelboek Tobit, zie Azraël (engel) of Izra'il
Een figuur uit de strip en tekenfilmserie de Smurfen, zie Azraël (Smurfen)